Лейквью (Арканзас) — город в округе Бакстер, штат Арканзас, США.
 Лейквью (Монтана) — невключённая община в округе Беверхэд, штат Монтана, США.
 Лейквью (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Карлтон, Миннесота, США.
 Лейквью (Орегон) — город в округе Лейк, штат Орегон, США.